Die Saison 2002/03 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die 18. in ihrer Geschichte. 14 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde erstmals der DJK/MJC Trier.

Abschlusstabelle 

Deutscher Meister: DJK/MJC Trier.
DHB-Pokalsieger: FHC Frankfurt/Oder.
Absteiger in die 2. Bundesliga: HC Empor Rostock, TuS Eintracht Minden, SV Teutonia Riemke und SG Hessen Hersfeld.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: TuS Weibern und SC Buntekuh Lübeck.
Änderung: Die Bundesliga wird auf 12 Vereine reduziert.

Entscheidungen

Die Meistermannschaft 

2002
Handballsaison 2002/03